Typhloglomeris är ett släkte av mångfotingar. Typhloglomeris ingår i familjen Glomeridellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klotdubbelfotingar
Typhloglomeris